Митчелл «Митч» Купчак (; родился 24 мая 1954 года в Хиксвилле, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и генеральный менеджер.

Карьера в НБА 
Купчак играл на позициях тяжёлого форварда и центрового, профессионально выступал за клубы НБА «Вашингтон Буллетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», три раза становился чемпионом НБА. В составе сборной США стал олимпийским чемпионом 1976 года.

С 2000 по 2017 года занимал должность генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на Basketball-Reference.com
 Профайл на сайте НБА

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Выпускники Брентвудской средней школы (Брентвуд, Нью-Йорк)
Выпускники Школы менеджмента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе